Тебе́сса () — вилайет в восточной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Тебесса (в древности — Тевест).

Географическое положение 
Вилайет расположен в горах Атлас, на границе с Тунисом. Находится в природном регионе Орес.

Вилайет Тебесса граничит на востоке с Тунисом, с алжирскими вилайетами Сук-Ахрас на севере, Умм-эль-Буаги на северо-западе, Хеншела на западе и Эль-Уэд на юге.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 12 округов и 28 коммун:

Примечания

Ссылки 

Вилайеты Алжира